Ana Moura (zangeres), uit Portugal
Ana Moura (badmintonspeelster)